El Torneig d'Estocolm 2011, oficialment conegut com a If Stockholm Open 2011, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 d'octubre de 2011 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011